Deoria (district), een district van de Indiase staat Uttar Pradesh
 Deoria (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Deoria